Острау (Залькрайс) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Острау (Саксония) — коммуна в Германии, в земле Саксония.